Sveti Petar (Ogulin)
Sveti Petar (Mali Bukovec)
Sveti Petar (eiland), Kroatisch eiland voor de provincie Kvarner